

Portugal 
 Capela da Misericórdia (Ferreiros-Braga)

Misericordia, Capela